Грабя́нка () — фамилия польско-украинского происхождения. Известные носители:

 Грабянка, Григорий Иванович (? — ок. 1738) — украинский казак-летописец.
 Грабянка, Тадеуш (1740—1807) — польский граф, алхимик и оккультист.